Ви́ктор Алекса́ндрович Соколо́в:
 Соколов, Виктор Александрович (1907—1979) — советский борец греко-римского стиля.
 Соколов, Виктор Александрович (1909—1974) — советский лётчик-испытатель, муж В. С. Гризодубовой.
 Соколов, Виктор Александрович (род. 1943) — советский хоккеист.
 Соколов, Виктор Александрович (род. 1986) — российский хоккеист.